Sinopotamon är ett släkte av kräftdjur. Sinopotamon ingår i familjen Potamidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Sinopotamon